Pulk (von russisch polk bzw. polnisch półk „Regiment“) steht für:

 eine gedrängte Menschenmenge, siehe Menschenauflauf
 einen Fahrzeugpulk im Straßenverkehr, siehe Fahrzeugpulk
 die Bildung einer Fahrzeugreihe im ÖPNV, siehe Pulkbildung
 automatische Erfassung von Gegenständen in der Logistik, siehe Pulkerfassung
 Anordnung der Objektbälle vor Spielbeginn beim Billard, siehe Break (Billard)

Pulk ist der Familienname von

Bruce Pulk, US-amerikanischer Paukist

Siehe auch: